Альмада () или Алмада () — испанская и португальская фамилия.

Известные носители 
Альмада, Алехандро (1852—1925) — аргентинский актёр.
Альмада, Мартин (род. 1937) — парагвайский педагог, адвокат и правозащитник.
Алмада, Надя (род. 1977) — британская телезвезда.
Альмада, Энрике (род. 1963) — уругвайский и швейцарский шахматист.

См. также 
 Альмада — город